Das Braunschweig Women’s Open 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Braunschweig. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 19. bis 25. August 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Braunschweig